Vitalis (auch Sankt Vitalis oder Heiliger Vitalis) ist der Name folgender Personen:

 Vitalis (Ravenna) (auch Vitalis von Mailand; † um 60), frühchristlicher Märtyrer
 Vitalis (Töpfer), römischer Töpfer 
 Vitalis von Bologna († um 300), Märtyrer, siehe Vitalis und Agricola
 Vitalius I. († um 314), Bischof von Antiochia
 Vitalius II. († 385), Bischof von Antiochia
 Vitalis von Salzburg († 728), Bischof in Salzburg, Lokalheiliger
 Vitalis von Savigny († 1122), Abt und Ordensgründer zu Savigny
 Vitalis von Assisi (1295–1370), italienischer Einsiedler
 Vitalis von Blois, französischer Dichter
 Vitalis de Fumo (1260–1327), franziskanischer Schriftsteller
 Ordericus Vitalis (1075–1142), Mönch und Chronist

Vitalis ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Vitalis (* 1976), deutscher Musikwissenschaftler, Musiker und Musikkritiker

Vitalis ist das Cognomen folgender Personen:
 Gaius Severinius Vitalis, römischer Soldat
 Tertinius Vitalis, römischer Soldat
 Tiberius Claudius Vitalis, römischer Centurio

Vitalis steht für:
 Vitalis-Verlag, tschechischer Buchverlag

Siehe auch:
 Vitaliskirche
 Vitale, männlicher Vorname und Familienname
 Vitali, männlicher Vorname und Familienname
 San Vitale (Begriffsklärung)